Potenciál (z lat. potentia, možnost, moc, síla) může mít více významů:

 Potenciál (lingvistika) – slovesný způsob

v matematice
 Skalární potenciál
 Vektorový potenciál
 Potenciálová funkce – harmonická funkce studovaná v teorii potenciálu

ve fyzice
 Potenciál spojený s konzervativním polem, např.
 Gravitační potenciál
 Elektrický potenciál (viz též elektrické napětí)
 Magnetický potenciál (skalární potenciál magnetostatického pole)
 Vektorový potenciál magnetického pole
 Termodynamický potenciál
potenciální energie
potenciálové (konzervativní) pole

v chemii
 Redoxní potenciál

v biologii buňky
 Membránový potenciál
 Klidový potenciál
 Akční potenciál
 Receptorový potenciál
 Synaptický potenciál

Související články 
 Potence